Mazzeo steht für:

 Mazzeo (Taormina), Stadtteil von Taormina, Sizilien, Italien
 Mazzeo Island, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis

Mazzeo ist der Familienname folgender Personen:
 Larry Mazzeo (* 1955), US-amerikanischer Kinderdarsteller, siehe Larry Mathews (Schauspieler)
 Rosario Mazzeo (1911–1997), US-amerikanischer Klarinettist
 Tilar J. Mazzeo, US-amerikanisch-kanadische Kulturhistorikerin und Autorin